ILMR steht für:
 Internationale Liga für Menschenrechte (Berlin)
 Institute of Lowland and Marine Research, Institut der Universität Saga, Japan
 Intermediate Limousine Manual Refrigeration, Mietwagen-Klassifizierung für Mittelklasse-Limousine mit manueller Gangschaltung und Klimaanlage
 International Laboratory for Marine Radioactivity
 International Law & Management Review, Journal der Brigham Young University

Ilmr steht für:
 nordische, mythische weibliche Figur aus der Þulur bzw. der Skáldskaparmál

Abkürzung